La dissociation peut désigner :
 la dissociation, séparation en deux ou plusieurs entités moléculaires, en chimie ;
 la dissociation thermique, phénomène de dissociations chimiques se produisant à haute température ;
 la dissociation, en psychologie, action de dissocier, de rompre l'unité, la cohésion interne d'une chose ; par extension, on parle de dissociation mentale au sens psychiatrique dans deux situations très différentes : syndrome dissociatif et trouble dissociatif ;
  la dissociation, en neuropsychologie, vise à identifier le substrat neuronal d'une fonction cérébrale particulière au travers d'études de cas.

Homonymie